Василий Васильевич Щербина (1914—1942) — командир разведывательно-диверсионного партизанского отряда, действовавшего на территории Витебской и Минской областей, майор. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Родился 9 апреля 1914 года на станции Никитовка Донецкой области в семье шахтёра.

Окончил фабрично-заводское училище, работал слесарем на шахте Узловая.

В Красной Армии с 1934 года, окончил с отличием Одесское военное училище, в котором продолжил службу командиром курсантского взвода, а затем заместителем командира роты. 

Член ВКП(б) с 1939 года.

Перед войной учился в спецшколе НКВД. 

После начала Великой Отечественной войны в составе группы из четырёх человек был направлен за линию фронта, сумел организовать группу помощников в районе Полоцка (собиравших оружие и боеприпасы на местах боевых действий). В июле 1941 года вышел в расположение партизанского отряда А. П. Бринского, который находился в деревне Гурец на границе Минской и Витебской областей БССР. 

После того, как Щербина доставил в отряд собранное под Полоцком оружие (два станковых пулемёта, ручной пулемёт, несколько винтовок, патроны и гранаты), он был назначен помощником командира партизанского отряда.

Занимался организацией разведки, в составе группы партизан участвовал в операциях на автодорогах Борисов - Лепель и Бегомль - Лепель (в ходе которых были подбиты несколько автомашин) и операции в деревне Острова-Лепельские (в ходе которой партизаны отряда бесшумно сняли часового и забросали гранатами подразделение гитлеровцев, остановившихся на ночлег в здании сельской школы).

Разработал план атаки на районный центр Холопеничи, в результате которой немецко-полицейский гарнизон был разгромлен.

В феврале 1942 года перешёл через линию фронта к своим.

В марте 1942 года десантирован в немецкий тыл во главе диверсионно-разведывательной группы 5 человек. 

Отряд собирал и передавал разведданные о противнике, уничтожил 11 мостов, 14 эшелонов, осуществил более 20 других диверсий на железной дороге.

23 сентября 1942 года погиб в результате взрыва во время осмотра новых мин.

20 января 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий в тылу врага и особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии майору Щербине Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен В. В. Щербина в городе Воложин, на площади Свободы. Его имя носит улица г. Воложина, возле школы № 1 установлен бюст.

Примечания

Литература 
 Высшее партизанское командование Белоруссии 1941—1944. — Минск, 2009.
 
 Петрухин В. С. На берегах Дуная. — М., 1974.
 Север А. Спецназ ГРУ. — М.: ЯУЗА, 2008.

Ссылки 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные в Воложине